Бальдвинссон (; ) — фамилия и отчество.

Фамилия 
 Бальдвинссон, Бальдвин (род. 1944) — фарерский футболист, тренер и судья.
 Бальдвинссон, Регви (род. 1989) — фарерский футболист.

Отчество (патроним) 
 Бальдвин Бальдвинссон (род. 1943) — исландский футболист.